A Ilha das Cangaceiras Virgens é um filme brasileiro de 1976, com direção de Roberto Mauro.

Sinopse
Em uma ilha quase selvagem, um grupo de moças administra um hotel, onde Sizenanda e seu marido Walter chegam. A calma local é interrompida pelo ataque ao Ferreirão e seu bando de cangaceiros. Eles cometem uma série de atos violentos e matam Walter. As meninas começam a se preparar para outro possível ataque dos bandidos, praticando tiro e outras técnicas defensivas. Eles mandam confeccionar roupas de cangaceiras e, quando se sentem aptos, são autorizados a atuar em nome da lei pelo delegado da aldeia. Saem em busca da gangue do Ferreirão e, depois de inúmeras voltas e reviravoltas, conseguem exterminá-lo.

Elenco 
 Carmem Angélica
 José Barros
 Cinira Camargo
 Wilza Carla… Sizenanda
 Ivo da Mata
 José Galán
 Aparecida Godoy
 Malu Guinzard
 Carlos Imperial
 Gina Lavrete
 José Paulo Moreira
 Aldine Muller
 Índio Paraguaio
 Armando Paschoallin
 José Paulo
 Helena Ramos
 Eliana Santiago
 Sonia Vieira

Filmes do Brasil de 1976
Filmes em língua portuguesa
Filmes sobre virgindade
Filmes de comédia do Brasil
Filmes dirigidos por Roberto Mauro
Filmes de pornochanchada
Filmes sobre cangaço ou cangaceiros

Filmes com trilha sonora de Arrigo Barnabé